Унге́рния () — род однодольных растений семейства . Выделен немецко-российским ботаником Александром Андреевичем Бунге в 1875 году. Назван в честь балтийско-немецкого ботаника и врача в Турине Франца Унгерн-Штернберга (1808—1885).

Ботаническая классификация

Виды 
По данным The Plant List на 2013 год, включает в себя следующие виды:
 Ungernia badghysi Botsch.
 
 Ungernia flava Boiss. & Hausskn.

Распространение, общая характеристика 
Представители рода распространены в Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане, Афганистане и Иране.

Травянистые растения. Листорасположение очерёдное; листья простые, линейные, размещены у основания или в прикорневой розетке, край листа гладкий. Соцветие — зонтик. Цветки имеют шесть лепестков, околоцветник актиноморфный. Плод — коробочка. Ядовиты.

Значение 
Выращиваются как декоративные растения.

Известные виды —  (используется в медицине) и  (используется в традиционной медицине и реже как декоративное).

Листья унгернии Виктора служат основным источником сырья для промышленного получения галантамина. Унгернию Северцова используют для промышленного получения алкалоида ликорина (содержание в листьях до 0,46 %).

Из луковиц всех видов унгернии можно получать клей.

Луковицы унгернии трёхсферной можно употреблять в пищу, но только печёными или варёными.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Флора Азии
Амариллисовые
Таксоны растений, названные в честь людей